Lahnerkopf  ist der Name folgender geographischer Objekte:

Berge:
 Lahnerkopf (Allgäuer Alpen) (2122 m), Berg in den Allgäuer Alpen, Grenze zwischen Bayern und Tirol
 Lahnerkopf (Mangfallgebirge) (1621 m), Berg im Mangfallgebirge (Oberbayern)